Брюс Пэвитт (, род. 7 марта 1959, Чикаго, США) — основатель влиятельного американского инди-лейбла Sub Pop.

Биография 
После недолгого обучения в колледже Блэкбёрн в Карлинвилле, штат Иллинойс, и последующего перевода в колледж Evergreen State в штате Вашингтон, Пэвитт основал фэнзин под названием Subterranean Pop (1980) в Олимпии, штат Вашингтон, посвящённый американским независимым рок-группам. Одна из его цитат, напечатанных в этом издании, гласит: 

В качестве приложения к журналу было выпущено три кассетных сборника. В 1983 году Пэвитт переехал в Сиэтл и открыл музыкальный магазин «Fallout», а также стал публиковать колонку «Sub Pop U.S.A.» в андеграундной газете The Rocket. Кроме того, в тот же период он организовал специализированное шоу независимых лейблов на радиостанции KCMU. В 1986 был выпущен первый сборник под эгидой лейбла Sub Pop («terranean» было решено удалить из названия) — получивший название . Годом позже на нём был издан мини-альбом группы Green River Dry As a Bone.

Источники 

The Seattle Tattler #2.  "Counting the Cobainbuck$".  Belltown Messenger, February 2005.

Википедия:Биографии современников
Основатели музыкальных лейблов
Выпускники Блэкбернского колледжа (Иллинойс)